Heinrich Klose ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Klose (Kirchenlieddichter) († 1651), deutscher Kirchenlieddichter
 Heinrich Klose (Mediziner) (1879–1968), deutscher Chirurg